Cusseta peut désigner une localité des États-Unis :

 , l'une des quatre principales villes des Indiens Creek
 Cusseta (Alabama), dans le Comté de Chambers (Alabama).
 Fort Cusseta, dans le Comté de Chambers (Alabama).
 Cusseta (Géorgie), dans le Comté de Chattahoochee.